Corral kan syfta på:

Chile 

 Corral (kommun), Región de Los Ríos, Provincia de Valdivia, 
 Corral (ort), Región de Los Lagos,